Desa Kuwukan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kuwukan (administrativ by i Indonesien, lat -7,84, long 109,98), Jawa Tengah, 
 Desa Kuwukan (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 110,90), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar